Ри́ка Кихи́ра (, род. 21 июля 2002, Нисиномия, Япония) — японская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020). Победительница финала Гран-при (2018). Двукратная чемпионка Японии (2020, 2021), серебряный призёр чемпионата Японии (2019) и бронзовый призёр чемпионата Японии (2018). Серебряный (2019) и бронзовый (2021) призёр командного чемпионата мира.

Кихира — первая в истории одиночница, исполнившая каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях Международного союза конькобежцев. Также первая одиночница в истории фигурного катания, преодолевшая отметку в 83 балла в короткой программе.

По состоянию на 17 февраля 2022 года занимает 11-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Спортивная карьера

Среди юниоров

Сезон 2016—2017 
В сентябре 2016 года дебютировала на юниорских этапах Гран-при, сначала завоевав серебро в Остраве, затем завоевала золото в Любляне. В финале юниорского Гран-при заняла четвертое место.

Сезон 2017—2018 

В сентябре 2017 года завоевала серебро на этапе юниорского Гран-при в Риге, затем в октябре завоевала бронзу на юниорском этапе Гран-при в Больцано. В конце года стала чемпионкой Японии среди юниоров и бронзовой медалисткой взрослого чемпионата этой страны. В марте 2018 года на чемпионате мира среди юниоров заняла восьмое место.

Среди взрослых

Сезон 2018—2019 
В сезоне 2018—2019 годов (в 16 лет) дебютировала на взрослом международном уровне, сначала победив на челленджере «Мемориал Ондрея Непелы» в Словакии, а потом на двух этапах серии Гран-при, — японском NHK Trophy и французском Internationaux de France, — обеспечив себе место в финале серии.

6 декабря в канадском Ванкувере участвовала в финале Гран-при, где установила в короткой программе новый мировой рекорд, набрав 82,51 балла, и стала первой, обойдя россиянку Алину Загитову на 4,58 балла. Спустя двое суток исполнила произвольную программу, включив в неё два тройных акселя, один из которых был исполнен с ошибкой и недокрутом, а другой — чисто, в каскаде с двойным тулупом (впервые в истории фигурного катания). Рика в сумме набрала 233,12 балла и стала победительницей финала Гран-при, победив как в короткой, так и в произвольной программах.

В декабре завоевала серебро на чемпионате Японии, тем самым обеспечив себе место в составе сборной на чемпионат четырёх континентов 2019 и чемпионат мира 2019.

В феврале выступила на турнире Challenge Cup в Гааге, после короткой программы занимала второе место с 66,44 баллами, в произвольной программе заняла первое место с 141,90 баллами, по итогу одержала победу в турнире с общей суммой баллов 208,34. В марте выступила на чемпионате мира 2019 года в городе Сайтаме, после короткой программы занимала 7 место с 70,90 баллами. В произвольной программе заняла 2 место с 152,59 баллами, и общей суммой баллов 223,49 в итоге заняла 4 место.

В апреле выступила на командном чемпионате мира 2019 года в городе Фукуоке, где установила новый мировой рекорд в короткой программе — 83,97 балла. В произвольной программе заняла 5 место с 138,37 баллами, были допущены ошибки такие как: падение с тройного акселя, на котором техническая бригада нашла недокрут, а также было падение и недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц и тройной тулуп. В составе сборной команды Японии завоевала серебро турнира.

Сезон 2019—2020 
В сентябре 2019 года Кихира выступила на канадском турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, чисто исполнив короткую программу она заняла промежуточное первое место с 78,18 баллами. В произвольной программе также заняла первое место с 145,98 баллам и по итогу завоевала золото этого турнира с 224,16 баллами. Затем выступила на этапах серии Гран-при, в октябре на Skate Canada и в ноябре на NHK Trophy, на которых завоевала две серебряные медали, тем самым обеспечив себе место в финале серии. В начале декабре выступила в финале Гран-при, где заняла 4 место. 21 декабря выиграла чемпионат Японии.

Сезон 2020—2021 
В начале сезона Рика Кихира начала тренировки под руководством швейцарского специалиста Стефана Ламбьеля, основным тренером фигуристки осталась Миэ Хамада. Запланированный переход к канадцу Брайану Орсеру не состоялся из-за пандемии COVID-19.

Первым соревнованием в сезоне для спортсменки должен был стать этап Гран-При во Франции, однако соревнования были отменены.

В результате первое выступление состоялось на национальном чемпионате в Нагано, где в короткой программе Рика исполнила тройной аксель, но немного оступилась на каскаде из тройных флипа и тулупа. При исполнении дорожки шагов, фигуристка выполнила колесо, сорвав аплодисменты зрителей. В произвольной программе впервые на соревнованиях Кихира идеально приземлила четверной прыжок (сальхов), а следом прыгнула тройной аксель с недокрутом. Кихира стала первой из взрослых фигуристок, кто приземлил четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. По итогам короткой и произвольной программ 18-летняя фигуристка набрала 234,24 балла, став двукратной чемпионкой Японии.

На чемпионате мира в Стокгольме Рика Кихира осталась без медали. Фигуристка получила малую серебряную медаль за исполнение короткой программы, однако неудачно исполнила произвольную программу, показав лишь девятый результат. По сумме баллов за короткую и произвольную программу Кихира набрала 205,70 балла, заняв итоговое седьмое место.

В апреле 2021 года Кихира приняла участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке. В короткой программе стала четвертой, упала с тройного акселя и допустила недокрут на каскадном тулупе. В произвольной программе Рика стала пятой. Она вернулась к своей прошлогодней произвольной программе, но начала её не с четверного, а с тройного сальхова, из проката пропали оба тройных акселя, а каскад флип — тулуп закончился падением. В итоге команда Японии завоевала бронзу.

Сезон 2021—2022 
В сентябре 2021 года заявила о переезде в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером. В октябре должна была выступить сначала на «Челленджере» Asian Open Trophy, а затем на канадском и японском этапе Гран-при, но снялась со всех трёх турниров из-за не до конца вылеченной остеохондральной травмы лодыжки, которую она получила в июле 2021 года. По этой же причине, в декабре, она также пропустила национальный чемпионат, тем самым не смогла побороться за место в сборной для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Техника 
С сезона 2016—2017 в программу стал включаться тройной аксель. В финале юниорского Гран-при 2017—2018 исполнила каскад тройной аксель и тройной тулуп, став первой в мире женщиной, которой удалось это сделать на соревнованиях под эгидой ISU. В январе 2019 года было опубликовано видео, где Рика Кихира на тренировке исполняет четверной тулуп, а также четверной сальхов.

Программы

Спортивные достижения

Подробные результаты 
Примечание. Цветом выделены медали. На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программу.

Примечания

Ссылки 

 
 Рика Кихира  на сайте Федерации конькобежного спорта Японии.
 Официальный сайт  Рики Кихиры

Фигуристы Японии